De Challenge League 2004/05 was het tweede seizoen in de tweede klasse van het Zwitserse voetbal. De competitie begon op 30 juli 2004 en eindigde op 28 mei 2005.

De competitie bestond uit achttien clubs die elkaar twee keer troffen in een thuis- en een uitduel, waardoor de competitie bestaat uit 34 speelrondes. De kampioen promoveerde naar de Super League, terwijl de nummer laatst degradeerde naar de 1. Liga.

In de 306 gespeelde wedstrijden werd in totaal 898 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,93 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd de Argentijn Francisco Aguirre van kampioen Yverdon-Sport FC. Hij scoorde 24 keer.

Clubs

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie/degradatie

FC Schaffhausen weet zich te handhaven in de Super League.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Toeschouwers

Zie ook
Axpo Super League 2004/05
Zwitserse voetbalbeker 2004/05
Zwitsers voetbalelftal in 2004
Zwitsers voetbalelftal in 2005

2005
Competitievoetbal 2004/05